Infesta (en gallego y oficialmente, A Infesta) es una aldea española situada en la parroquia de Requián, del municipio de Betanzos, en la provincia de La Coruña, Galicia.

Demografía

Comunicaciones 
En Infesta se encuentra la principal estación ferroviaria del municipio de Betanzos conocida como Betanzos-Infesta, en la que confluyen las líneas León-La Coruña y Betanzos-Ferrol.

Referencias 

Localidades de Betanzos
Localidades de la provincia de La Coruña